De Pogrom van Tripoli kan verwijzen naar:
 Pogrom van Tripoli (1945)
 Pogrom van Tripoli (1948)